Весели́нович () — фамилия. Известные носители:

 Веселинович, Александар (род. 1970) — югославский футболист, сербский тренер.
 Веселинович, Лазар (род. 1986) — сербский футболист.
  (род. 1979) — сербский футбольный тренер.
 Веселинович, Младен (род. 1993) — боснийский футболист.
 Веселинович, Ранко (род. 1999) — сербский футболист.
 Веселинович, Тодор (1930—2017) — югославский футболист и тренер.
 Веселинович, Янко (1862—1905) — сербский писатель.